Gunnar Pettersson kan bland andra syfta på:

Gunnar Pettersson (författare)
Gunnar Pettersson (politiker), riksdagsman 1959–1966
Gunnar Pettersson (friidrottare), spjutkastare
Gunnar Pettersson (socialdemokrat)
Gunnar Petersson, agronom